Carybdeidae är en familj av nässeldjur. Carybdeidae ingår i ordningen Cubomedusae, klassen Cubozoa, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Carybdeidae 6 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kubmaneter
Carybdeidae